Afgeleid werk - een creatief werk afgeleid van een of meer andere werken
 Houtbewerking
 Metaalbewerking
 Digitale beeldbewerking
 Digitale geluidsbewerking
 Operatie (wiskunde) - een wiskundige bewerking, zoals optellen en aftrekken
 Betaling - Belgisch-Nederlands voor een financiële transactie
 Spin-off (media)

Zie ook 
Adaptatie (doorverwijspagina)